Geografie
 Gröndal (Vallentuna), een plaats in de gemeente Vallentuna in het landschap Uppland en de provincie Stockholms län in Zweden
 Gröndal (Värmdö), een plaats in de gemeente Värmdö in het landschap Uppland en de provincie Stockholms län in Zweden
 Grøndals (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Kopenhagen. De parochie maakt deel uit van het Bisdom Kopenhagen
 Grøndal (Kopenhagen), een stadsdeel in de Deense Hoofdstad Kopenhagen. 
 Grøndalslund (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Rødovre. De parochie maakt deel uit van het bisdom Helsingør
 Gröndal (Stockholm), een district in het stadsdeel Hägersten-Liljeholmen van de Zweedse hoofdstad Stockholm
 Gröndal (Malmö), een deelgebied in het stadsdeel Väster van de Zweedse hoofdstad Malmö

Personen
Benedikt Jónsson Grönda (1762–1825), IJslandse jurist
Benedikt Gröndal (1924–2010), IJslandse politicus en premier
Benedikt Sveinbjarnarson Gröndal (1826–1907), IJslandse schrijver
Benedikt Þorvaldsson Gröndal (1870–1938), IJslandse schrijver